Серпокрильцеподібні (Apodiformes) — ряд птахів. За сучасною класифікацією містить дві родини: серпокрильцевих (Apodidae) і Hemiprocnidae. За традиційною класифікацією у ряд включають родину колібрі (Trochilidae), але за класифікацією Сіблі-Алквіста вона була виділена до нового ряду Trochiliformes (а колишній ряд став надрядом Apodimorphae). Ряд містить близько 450 видів і є другим найрізноманітнішим, після горобцеподібних (Passeriformes). Із зовнішніх ознак для ряду характерна будова крила — дуже довгого і вузького з укороченою плечовою кісткою й коротким другорядним маховим пір'ям, що забезпечує для серпокрильцеподібних швидкий маневровий політ. У кладці 1-3 білих яйця. Пташенята вилуплюються сліпими, батьки годують їх, поки пташенята не почнуть літати.

Родини 
 Серпокрильцеві (Apodidae)
 Клехові (Hemiprocnidae)
 Колібрієві (Trochilidae)
Викопні
 Aegialornithidae
 Cypselavidae
 Eocypselidae
 Jungornithidae

Філогенетика

Примітки 

Ряди птахів